Дзе́гужкалнс (, в переводе Кукушкина гора) — наивысшая точка рельефа города Риги. Расположена в центре района Ильгюциемс, между улицами Даугавгривас, Дзегужу и Эмбутес.

Представляет собой холм, или правильнее валообразную дюну, вытянутую с юга на север, длиной около 1 километра и шириной до 300 метров. Средняя высота 16—18 метров, в высшей точке достигает 28 метров над уровнем моря. Образовалась около 10 000 лет назад под влиянием северо-западных ветров.

Всю территорию дюны, площадью 6,4 га, занимает одноимённый парк смешанного типа, с элементами ландшафтного и регулярного стиля, благоустройство которого началось в 1901 году по проекту Г. Ф. Куфальдта, с 1929 года по проекту А. Зейдакса. Деревья в парке высажены в свободной манере, окаймлённые группами кустарников. В 1980-х годах в парке было организовано место для пионерского костра. Есть игровая площадка, амфитеатр.

Литература и источники 
 
 Pūka D., Cinovskis R., Bice M., Ieviņš S. Rīgas sabiedriskie apstādījumi: Īsa vēsture, koki, krūmi, ziemcietes. Rīga: Zinātne, 1988. — 86 lpp.

Ссылки 
 Рассказ о Дзегужкалнсе на сайте 1201.lv

Дюны
Сады и парки Риги
Холмы Латвии